Sophie Blandinières (née en 1973), écrivaine française.
 Thierry Blandinières (né en 1960), chef d'entreprise français.